Кравцов Иван Васильевич () — советский и украинский актёр, Народный артист Украины (2001).

Биография 
Родился 1 июня 1934 года в селе Терноватый Кут (ныне в черте Кривого Рога).

В 1957 году окончил Харьковский театральный институт по курсу Ивана Марьяненко. В 1957—1961 годах был артистом Волынского областного драматического театра.

В 1961 году Иван Васильевич перешёл в Кировоградский музыкально-драматический театр имени М. Л. Кропивницкого. В 1977—1979 годах работал в Черкасском областном украинском музыкально-драматическом театре имени Т. Г. Шевченко. В 1979 году Иван Кравцов вернулся в Кировоградский музыкально-драматический театр имени М. Л. Кропивницкого, в котором беспрерывно проработал до 2010 года.

Всего в активе артиста было около 200 сыгранных ролей.

Семья: жена Лидия Иосифовна Кравцова, дочь Наталья.

Умер 3 мая 2010 года в Кировограде, где и похоронен.

Ведущие роли 
 Солдат в пьесе «Любовь Яровая» Константина Тренёва;
 Панасик в пьесе «Цыганка Аза» Михаила Старицкого;
 Шельменко в комедии «Шельменко-денщик» Григория Квитки-Основьяненко;
 Возный в пьесе «Наталка Полтавка» Ивана Котляревского;
 Калитка в пьесе «Сто тысяч» Ивана Карпенко-Карого;
 Кукса в пьесе «Остались в дураках» Марка Кропивницкого.

Награды 
 2001 — Народный артист Украины.

Примечания

Источники 
 З театром його повінчала доля [Текст] / Л. Здір // Народне слово. — 2004. — 3 липня. — С. 1.
 Іван Васильович Кравцов [Текст] // Народне слово. — 2010. — 6 травня. — С. 2.
 У Черкаському театрі він був «татом» [Текст]: Наші земляки / Кравцов І. // Кіровоградська правда. — 2004. — 2 березня. — С. 3.
 Кращим митцям — довічна стипендія [Текст] // Народне слово. — 2004. — 10 лютого. — С. 3.
 Пам’яті Артиста [Текст] / Б. Куманський // Народне слово. — 2010. — 13 травня. — С. 4.
 Цей великий клопіт — театр [Текст]: Про театр, про вплив на людину і стан на зрізі часу — розмова з актором обласного музично—драматичного театру ім. Кропивницького, народним артистом України І. Кравцовим / Б. Куманський // Народне слово. — 2002. — 21 листопада. — С. 3.
 Второе дыхание Ивана Кравцова [Текст] / В. Левочко // Ведомости. — 2004. — 16 июля. — С. 5.
 Моїм учителем був Іван Мар’яненко [Текст] / В. Левочко // Народне слово. — 2004. — 1 липня. — С. 3.
 Наш, народний [Текст] // Кіровоградська правда. — 2010. — 14 травня. — С. 11.
 Вдруге зайти в потік [Текст] / В. Погрібний // Кіровоградська правда. — 2006. — 6 червня. — С. 3.
 Поки сонце… [Текст]: Народному артистові України Івану Кравцову — сімдесят / В. Погрібний // Кіровоградська правда. — 2004. — 1 липня. — С. 2.
 Улюбленець глядачів Іван Кравцов [Текст] // Кіровоградська правда. — 2004. — 3 липня. — С. 1.
 Майже 200 ролей! [Текст] / Н. Черняк // Народне слово. — 2011. — 15 грудня. — С. 5.

Ссылки 
 Иван Васильевич Кравцов на сайте Энциклопедии современной Украины.
 Иван Васильевич Кравцов на сайте Кировоградской универсальной научной библиотеки имени Д. И. Чижевского.
 Иван Васильевич Кравцов на сайте oblastь.kr.ua

Похороненные в Кропивницком
Выпускники Харьковского театрального института
Персоналии:Кировоградский областной украинский музыкально-драматический театр им. М. Кропивницкого